На протяжении всей истории португальской монархии, лишь трижды трон занимали женщины: Беатриса (на короткий промежуток времени в XIV веке), Мария I и Мария II.

Остальные женщины, известные, как королевы Португалии, были королевами-супругами. Тем не менее, многие из них были весьма влиятельными и сыграли не последние роли в истории страны.

Некоторые, как Изабелла Арагонская, супруга Диниша I и вовсе после смерти были причислены к лику святых.

Также в Португалии было два мужчины — супруга монарха: Огюст де Богарне и Фернанду II — оба супруги Марии II. Первый из них умер, оставив жену бездетной, и поэтому, так и не стал королём Португалии. Королём Португалии муж королевы мог быть назван лишь при условии рождения в браке детей. Второй муж Марии II был её консортом до рождения их первого ребёнка. После рождения наследника Фернанду I перестал быть консортом и стал де-юре правящим королём Португалии как Фернанду II.

Супруги графов Португалии

Второе графство Португалия

Супруги королей Португалии

Бургундская династия

Ависская династия

Династия Габсбургов

Династия Браганса

Династия Браганса-Кобург

См. также 
 Список правителей Португалии

Ссылки 
 

 
Португалия
Португалия